Cantonul Nogent este un canton din arondismentul Chaumont, departamentul Haute-Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Ageville || align="right" | 292 || align="right" | 52340 || align="right" | 52001
|-
| Biesles || align="right" |  || align="right" | 52340 || align="right" | 52050
|-
| Esnouveaux || align="right" | 337 || align="right" | 52340 || align="right" | 52190
|-
| Is-en-Bassigny || align="right" | 601 || align="right" | 52140 || align="right" | 52248
|-
| Lanques-sur-Rognon || align="right" | 189 || align="right" | 52800 || align="right" | 52271
|-
| Louvières || align="right" | 125 || align="right" | 52800 || align="right" | 52295
|-
| Mandres-la-Côte || align="right" | 418 || align="right" | 52800 || align="right" | 52305
|-
| Marnay-sur-Marne || align="right" | 263 || align="right" | 52800 || align="right" | 52315
|-
| Ninville || align="right" | 81 || align="right" | 52800 || align="right" | 52352
|-
| Nogent || align="right" |  || align="right" | 52800 || align="right" | 52353
|-
| Poinson-lès-Nogent || align="right" | 145 || align="right" | 52800 || align="right" | 52396
|-
| Poulangy || align="right" | 418 || align="right" | 52800 || align="right" | 52401
|-
| Sarcey || align="right" | 94 || align="right" | 52800 || align="right" | 52459
|-
| Thivet || align="right" | 321 || align="right" | 52800 || align="right" | 52488
|-
| Vesaignes-sur-Marne || align="right" | 137 || align="right" | 52800 || align="right" | 52518
|-
| Vitry-lès-Nogent || align="right" | 122 || align="right" | 52800 || align="right" | 52541
|}
 
 

Cantoane în Haute-Marne